«Titanik» — шостий студійний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 1997 року.

Списки композицій

Стандартне видання 

 "Kuglager kolo (R.A. vs Vetrenjače)"
 "Zreo za..."
 "Hirošima ljubavi moja"
 "Katodna i kanalizaciona, 2 bratske cijevi"
 "Titanik"
 "Šest minuta T. M."
 "Sado mazo"
 "Bez filtera"
 "Ulizica"
 "Stavite mi turpiju u lebac"

Обмежене видання 
 "Zreo za penziju"
 "Šakom u glavu"
 "Otiš'o je svak ko valja"
 "Lm hit"
 "F.g.m."
 "Titanik"
 "Sado-mazo (Idemo dalje)"
 "Kralj nikotina"
 "Ulizica"
 "Jaje i viršla"

Посилання 
 Titanik  на сайті Discogs
 Альбом на офіційному сайті музиканта

Альбоми Рамбо Амадеуса